Карачинская университетская обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная в 1995 году на территории кампуса Карачинского университета в городе Карачи (Пакистан). Находится на высоте 5000 метров над уровнем моря, что позволяет использовать в обсерватории рентгеновский и гамма телескопы. Обсерватория управляется Институтом космических исследований и планетарной астрофизики.

Ссылки 
 Karachi University Observatory
 World Space Week at KU Observatory 
 Google Maps-KU Observatory
 The Pathetic State of KU’s Observatory!

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Karachi University»

См. также 
 Список кодов обсерваторий

Примечания 

Появились в XX веке в Пакистане
Астрономические обсерватории Пакистана
Здания и сооружения, построенные в 1995 году
1995 год в Пакистане
1995 год в науке
Организации Карачи
Университет Карачи
Астрономические обсерватории по алфавиту